El nombre Edelweiss puede referirse a:

 Leontopodium alpinum: flor de la familia de las Asteraceae, también llamada Flor de las nieves.
 Edelweiss: secta que actuó en España desde 1970 a 1998.
 Edelweiss: actriz porno de origen ruso.
 Edelweiss: grupo de música metal de Bañolas (Gerona, Cataluña).
 Edelweiss: grupo de música dance de Austria.
 Edelweiss: aerolínea de Suiza. 
 Edelweiss: obra de teatro musical de Pepe Cibrián Campoy y Ángel Mahler. 
 Edelweiss: canción de la banda sonora de la película Sonrisas y lágrimas.
 Operación Edelweiss: operación militar alemana de la Segunda Guerra Mundial.
 Edelweiss: edificio de 176 metros en Moscú.
 Edelweiss: grupo de música garage de Sevilla (Sevilla, Andalucía).